Иври сир Сен () град је у Француској у Париском региону, у департману Долина Марне.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 55.608.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Wear Valley
  Бранденбург на Хафелу
  Кајзерслаутерн

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској